— японская сэйю и певица.

Биография 
В 2006 году стала широко известной благодаря озвучке Харухи Судзумии, главного персонажа популярного аниме «Меланхолия Харухи Судзумии». Эта популярность существенно помогла продвижению её собственной карьеры в Японии. Сингл «Bouken Desho Desho?», содержащий открывающую тему аниме, был распродан в первый день продаж. За эту роль в 2007 году она получила награду Tokyo Anime Awards в номинации «Лучший актёр озвучивания».

В апреле 2011 года в своём блоге Ая сообщила, что ей запретили озвучание новых ролей в аниме (роли в сиквелах она сохранила за собой), но уже в августе, после смены актрисой агентства, запрет был снят.

Её необычная способность — менять голос от обычного, очень высокого тона до низких тонов, которые звучат более естественно. Например, её настоящий голос очень похож на голос Микуру Асахины из аниме «Меланхолия Харухи Судзумии».

Роли

Аниме-сериалы 
 2001 год
 Tenshi no Shippo (Обезьянка Момо)

 2002 год
 Kiddy Grade (Люмьер)

 2003 год
 Bakuten Shoot Beyblade G Revolution (Минг-минг)
 Tenshi no Shippo Chu! (Обезьянка Момо)

 2004 год
 Battle B-Daman (Чарат)

 2005 год
 Battle B-Daman: Fire Spirits (Фелес)
 Canvas 2 ~Niji Iro no Sketch~ (Сумирэ Мисаки)
 Eyeshield 21 (Мамори Анэдзаки)

 2006 год
 Buso Renkin (Махиро Муто)
 «Тетрадь Смерти» (Миса Аманэ)
 Doraemon: Zeusdesu Naida (Теренс Клав)
 Galaxy Angel-Rune (Калуя Маджорам (Текила))
 Himawari! (Сикими)
 NANA (Рэйра Сэридзава)
 Renkin San-kyuu Magical? Pokaan (Пакира)
 School Rumble (2 сезон) (Ёко Сасакура)
 Sumomomo Momomo (Санаэ Накадзима)
 «Меланхолия Харухи Судзумии» (Харухи Судзумия)

 2007 год
 Dragonaut -The Resonance- (Макрин Гарнет)
 Gakuen Utopia Manabi Straight! (Мэй Это)
 Hello Kitty: Apple Forest and the Parallel Town (Эмили)
 Himawari!! (Сикими)
 Lucky Star (Коната Идзуми, Харухи Судзумия (20 серия))

 2008 год
 Akaneiro ni Somaru Saka (Минато Нагасэ)
 Bleach: Fade to Black - Kimi no Na o Yobu (Куросаки Юзу)
 Hyakko (Аюми Нономура)
 Kemeko Deluxe! (Накамура)
 Linebarrels of Iron (Кудзё Миу)
 Mokke (Рэйко Нагисава (23 серия))
 Moegaku 5 (Мэгами-сама)
 Macross Frontier (Мена Рошан)
 Niju Menso no Musume (Тидзуко Микамо)
 Zettai Karen Children (Каору Акаси)

 2009 год
 Dragon Ball Kai (Дэндэ)
 Fairy Tail (Люси Хартфилия)
 Fight Ippatsu! Juuden-chan!! (Рона Элмо, репортёр)
 Jewelpet (Гарнет)
 Maria Holic (Сидзу Сидо)
 Nyoro~n Churuya-san (Харухи Судзумия)
 Queen's Blade (Нанаэль)
 Saint Seiya: The Lost Canvas (Саша, Афина)
 «Меланхолия Харухи Судзумии» (второй сезон) (Харухи Судзумия)
 White Album (Юки Морикава)

 2010 год
 Kuroshitsuji 2 (Ханна)
 Blood Jewel (Ёсидзуми Кадзуко)
 Jewelpet Twinkle (Гарнет)
 Kimi ni Todoke (Уме Курумидзава)
 Nurarihyon no Mago (Кана Иэнага)
 Seikon no Qwaser (Екатерина Кураэ)
 «Исчезновение Харухи Судзумии» (Харухи Судзумия)

 2011 год
 Nichijou (Расказчик, 9 эпизод)
 Hunter × Hunter (Мэнти)
 Gintama (Нобумэ Имаи)
2012 год
 Girls und Panzer (Алиса)Recorder and Randsell series (Саё)

 2013 год
 Miyakawa-ke no Kuufuku (Коната Идзуми)Gatchaman Crowds (Пайман)

 2014 год
 Parasyte (Миги)Witch Craft Works (Уикэнд)Dragon Ball Z Kai (Дэндэ)

 2015 год
 Dragon Ball Super (Дэндэ) Ultimate Otaku Teacher (Ямата Тонэ) The Disappearance of Nagato Yuki-chan (Харухи Судзумия) Gatchaman Crowds Insight (Пайман) 2020 год
 Maesetsu! (Хирано-сэнсэй) 2020 год
 Akiba Maid War — Окатимати

 OVA 
 Bungaku Shōjo - Kyō no Oyatsu~Hatsukoi~ (Миу Асакура)
 Bungaku Shōjo (Миу Асакура)
 Fist of the North Star: The Legend of Toki (Сара)
 Itsudatte My Santa! (Маи)
 Lucky Star OVA (Коната Идзуми)
 Lupin the Third: GREEN vs. RED (Юкико)
 Hoshi no Umi no Amuri (Фемина Новим)
 Kawa no Hikari (Ванко)

 Игры 
 Eternal Sonata (Полька)
 Eyeshield 21 MAX DEVILPOWER! (Мамори Анэдзаки)
 Eyeshield 21 Playing American Football! Ya! Ha! (Мамори Анэдзаки)
 Eyeshield 21 Portable Edition (Мамори Анэдзаки)
 Final Fantasy Fables: Chocobo’s Dungeon (Сирма)
 Finalist (Хонока Сэридзава)
 Galaxy Angel II (Калуя Маджорам (Текила))
 Haruhi Suzumiya series (роль Харухи Судзумии в играх:
 The Promise of Haruhi Suzumiya (PSP)
 The Perplexity of Haruhi Suzumiya (PS2)
 The Excitement of Haruhi Suzumiya (Wii)
 The Parallel of Haruhi Suzumiya (Wii)
 The Series of Haruhi Suzumiya (NDS))
 Himekishi Monogatari -Princess Blue- (Юна)
 Lucky Star no Mori (Коната Идзуми)
 Lucky Star: Ryōō Gakuen Ōtōsai (Коната Идзуми)
 Luminous Arc (Люсия)
 Memories Off 6: T-wave (Тиса Хакосаки)
 Nana: Subete wa Daimaou no Omichibiki!? (Рэйра Сэризава)
 Sigma Harmonics (Неон Цукиёми)
 Sumomomo Momomo: The Strongest Bride on Earth (Санаэ Накадзима)
 Sunday VS Magazine: Shuuketsu! Choujou Daikessen! (Каору Акаси)
 Tenshi no Shippo (Обезьянка Момо)
 Yakuza 4 (Хана)

 Дискография 

 Вокал в аниме 
 Akane-Iro ni Somaru Saka — «Ai Koko Kara, Mezamenai Wish…» (эндинг)
 Nijuu Mensou no Musume — «Unnamed World» (эндинг)
 Eyeshield 21 — «Run to Win!» (четвёртый эндинг)
 Gakuen Utopia Manabi Straight! — «A Happy Life» (второй эндинг)
 Galaxy Angel Rune — «Uchuu de Koi wa ☆ Ru-run Run» (опенинг)
 Himawari!! — «Kirakira~Shikimi» (второй эндинг)
 Hyakko — «Namida Namida Namida» (эндинг)
 Lucky Star — «Motteke! Sailor Fuku» (опенинг)
 My Santa — «Kimi Kara Onegai» (эндинг)
 Queen's Blade: Rurou no Senshi — «Omoide to Yakusoku» (эндинг)
 Renkin 3-kyuu Magical? Pokahn — «Shichaimashou suggestive» (третий эндинг)
 Zettai Karen Children — «Zettai love×love Sengen!!» (эндинг), «Datte Daihonmei» (второй эндинг), «Soushunfu» (четвёртый эндинг)
 Меланхолия Харухи Судзумии — «Bouken desho desho?» (опенинг), «Hare Hare Yukai» (эндинг)
 Меланхолия Харухи Судзумии — «Lost my music», «God knows…» (12 серия)
 Меланхолия Харухи Судзумии — «Super driver» (опенинг), «Tomare!» (эндинг)
 Меланхолия Харухи Судзумии — «Imamade no Arasuji» (опенинг)
 Тетрадь смерти — «Misa no uta» (25 серия)

 Синглы 
 «Ashita no Prism» (2006)
 «Bouken Desho Desho» (2006)
 «Hare Hare Yukai» (2006)
 «Breakthrough» (2006)
 «Saikyo Pare Parade» (2006)
 «Character Mini Album Vol.4 — Etou Mei» (2006)
 «Suzumiya Haruhi no Tsumeawase» (2006)
 «LOVE★GUN» (2007)
 «The Melancholy of Haruhi Suzumiya: Character Song, Vol. 1» (2007)
 «Lucky Star Ending Theme Collection ~Aru Hi no Karaoke Box~» (2007)
 «List of Lucky Star character: Vol.1 Konata Izumi» (2007)
 «Lucky Star Character Song Vol. 010 Mune Pettan Girls» (2007)
 «Neophilia» (2007)
 «Motteke! Sailor Fuku» (2007)
 «MonStAR» (2007)
 «Motteke! Sailor Fuku Re-Mix001» (2008)
 «Namida NAMIDA Namida» (2008)
 «Unnamed world» (2008)
 «Namida» (2008)
 «Set me Free» (2009)
 «Super Driver» (2009)
 «Hysteric Barbie» (2010)
 «TOxxxIC» (2013)
 «Promise» (2013)

 Альбомы 
 RIOT GIRL (2008)
 Speed Star (2009)
 FRAGMENTS (2012)
 vivid'' (2014)

Другие проекты 
В 2013 участвует в постановке мюзикла по роману Виктора Гюго «Отверженные» (Les Misérables) на японском языке, в котором исполняет роль Эпонины.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на Universal Music
 

Актрисы озвучивания Японии
Певцы и певицы Японии
Исполнители Universal Music Japan
Певцы и певицы в жанре J-pop